Namassa peut désigner :

Toponymes 
 Namassa, un village du département et la commune rurale d’Arbollé dans la province du Passoré et la région du Nord au Burkina Faso.
 Namassa, un village du département et la commune rurale de Bourzanga dans la province du Bam et la région du Centre-Nord au Burkina Faso.
 Namassa, un village du département et la commune rurale de Dargo dans la province du Namentenga et la région du Centre-Nord au Burkina Faso.
 Namassa, un village du département et la commune rurale de Mané dans la province du Sanmatenga et la région du Centre-Nord au Burkina Faso.
 Namassa, un village du département et la commune rurale d'Ourgou-Manéga dans la province de l’Oubritenga et la région du Plateau-Central au Burkina Faso.
 Namassa, un village du département et la commune urbaine de Sanaba dans la province du Banwa et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.
 Namassa, un village du département et la commune rurale de Séguénéga dans la province du Yatenga et la région du Nord au Burkina Faso.
 Namassa, un village du département et la commune urbaine de Tougan dans la province du Sourou et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.
 Namassa, un village du département et la commune rurale de Tougouri dans la province du Namentenga et la région du Centre-Nord au Burkina Faso.
 Namassa, un village du département et la commune urbaine de Ziniaré dans la province de l’Oubritenga et la région du Plateau-Central au Burkina Faso.

Homonymie de localités